Soledad Vélez (Concepción, Chile, 1988) es una cantante y compositora chilena.

Biografía 
Nacida en Chile en 1988. Actualmente reside en España, concretamente en Valencia. Es en España donde está desarrollando gran parte de su carrera y donde tiene más fama.

En sus inicios, la mayoría de las canciones que compuso eran en inglés.

En 2018 lanzó su cuarto disco titulado Nuevas Épocas, el primero íntegramente en castellano. Para la grabación del disco se utilizaron sintetizadores y teclados de distintas épocas. Este disco incluye colaboraciones de artistas como Joe Crepúsculo y Gerard Alegre de El Último Vecino.

Discografía 

 Álbumes
Nuevas Épocas (Subterfuge Records, 2018)
 Dance and Hunt (Subterfuge Records, 2016)
 Run with Wolves (Absolute Beginners, 2013)
 Wild Fishing (Absolute Beginners, 2012)
 Sencillos y EPs
 50 Latidos - Con Ley DJ (DSK POP Records, 2019)
Cromo y Platino - con El Último Vecino (2018)
Pa' Siempre (2018)
Flecha (2018)
Knife (2016)
Jeanette (2016)
You Were Meant for Me - con Steve Poltz (2013)
Black Light in the Forest (Sello Salvaje, 2011)
Four Reasons to Sing (2010)

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Concepción (Chile)
Cantantes femeninas de Chile